Суперкубок Естонії з футболу 2006 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 листопада 2006 року між чемпіоном і володарем кубка Естонії ТВМК та фіналістом кубка Естонії Флорою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2006
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні